Marschang ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Marschang (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Eva Marschang (* 1930), deutsche Hochschullehrerin und Literaturforscherin
 Franz Marschang (* 1932), deutscher Veterinär, Journalist und Schriftsteller
 Johannes Marschang (1884–1978), deutscher Geistlicher, Gefängnisseelsorger in Anrath und Krefeld und Ehrenbürger der Stadt Willich